CONCACAF-mästerskapet för damer 1998 avgjorde vem som skulle få representera CONCACAF vid 1999 i USA och vanns av Kanada. Kanada noterades för målskillnaden 42-0. Tvåan Mexiko gick upp mot Argentina i två playoff-matcher. Turneringen spelades mellan 19 juli-19 december 1998. USA deltog inte i turneringen. De var nämligen direktkvalificerade för VM 1999 som hemmalag.

Kval

UNCAF

Grupp A

Grupp B

Tredjeplats-playoff

Final

CFU

Guatemala, Haiti, Costa Rica och Trinidad och Tobago kvalificerade för huvudturneringen.

Huvudturnering

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsfasen

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Källor

Externa länkar
Tabeller & resultat på RSSSF.com

1998 i Kanada
1998
Internationella fotbollstävlingar i Kanada
Fotbollsåret 1998